Elenco dei viaggi internazionali realizzati dal Presidente Giorgia Meloni dal 22 ottobre 2022.

I paesi per numero di visite:

 Una visita in Albania, Algeria, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Germania, India, Indonesia, Iraq, Libia, Polonia, Svezia, Ucraina
 Due visite in Città del Vaticano
 Tre visite in Belgio

Viaggi

2022

2023

Voci correlate 
 Governo Meloni
 Giorgia Meloni

Note 

Governo Meloni